Balázs János (1904–1927) festőművész
 Balázs János (1905–1977) festőművész
 Balázs János (1907–1989) nyelvész
 Balázs János (1910–1983) színész, rendező
 P. Balázs János (1910–1990) nyelvész, kodikológus 
 Balázs János (1914–1989) nyelvész
 Balázs János (1953) mérnök-üzemgazda
 Balázs János (1961) zongoraművész, tanár, zeneszerző
 Balázs János (1988) zongoraművész, az előbbi fia
 Balázs János autóversenyző
 Balázs János hegedűs, bőgős